Ułęż peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Ułęż, gmina rurale  powiat de Ryki
 Ułęż, village et siège administratif (chef-lieu) de la gmina de même nom.